Antony – comune francese nel dipartimento dell'Hauts-de-Seine
 Antony – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra in Cornovaglia
 Antony – calciatore brasiliano di ruolo attaccante